Zucaina kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Zucaina (kommunhuvudort), Valencia, Província de Castelló, 
 Zucaina (kommun), Valencia, Província de Castelló, 

Robotskapade Spanienförgreningar